Brilliant – miasto w USA, w stanie Alabama, w hrabstwie Marion
 Brilliant – jednostka osadnicza w USA, w stanie Ohio, w hrabstwie Jefferson
 Brilliant – album zespołu Ultravox (2012)
 Brilliant – singiel zespołu D’espairsRay (2008)